Washizu ist der Familienname folgender Personen:
 Kyūichirō Washizu (1921–1981), japanischer Ingenieur
 Naomi Washizu (* 1983), japanische Triathletin